Granit Xhaka (Bázel, 1992. szeptember 27. –) albán származású svájci válogatott labdarúgó, az angol Arsenal középpályása.

Pályafutása

Kezdetek, Basel 
Xhaka 4 évesen kezdett először focizni a svájci FC Concordia Basel csapatában. 2003-ba csapatot váltott és az FC Basel korosztályos csapataiban kezdett futballozni. Három évvel később már a svájci U-21-es válogatottban szerepelt.
A 2010–11-es szezontól Xhaka bemutatkozott a Basel felnőtt csapatában. Első meccsét 2010. június 28-án játszotta a DVSC elleni Bajnokok-Ligája selejtezőn. A meccsen 2–0-ra győzött csapata, és mind a két gólt Xhaka szerezte. Az első gólját a svájci bajnokságban 2011. május 5-én szerezte az FC Thun ellen.
Xhaka a Basellel kétszer lett bajnok és egyszer kupagyőztes.

Borussia Mönchengladbach 
A 2012–2013-as szezonra a német Borussia Mönchengladbach leigazolta Xhakát, amellyel 5 éves szerződést kötött.
Új csapatában először 2012 augusztus 18-án játszott a német kupában az Alemania Aachen csapata ellen. Egy héttel később a bajnokságban is bemutatkozhatott a Hoffenheim elleni mérkőzésen melyen 2–1-re nyertek. A következő hónapban megszerezte első gólját is a bajnokságban.

Arsenal 
2016. május 25-én az Arsenal bejelentette, hogy megegyezett Xhakával, és a svájci a következő szezontól náluk folytatja karrierjét. Új csapatával 2021. júniusáig írt alá, ahol a 29-es mezszámot kapta.
Első bajnokija a 4-3-as vereséggel záródó Liverpool elleni meccs volt.

Statisztika

Klub
2022. október 22-én lett frissítve

Válogatottban

Góljai a válogatottban

Sikerei, díjai 
Basel
Svájci bajnok (2): 2010–11, 2011–12
Svájci kupagyőztes (1): 2011
Uhren-kupa győztes (1): 2011

Arsenal
FA-kupa: 2017, 2020 
Angol Szuperkupa: 2017, 2020

Svájci U17
U17-es világbajnok (1): 2009
Svájc U21
U21-es Európa-bajnoki döntős (1): 2011

Jegyzetek

Források 
 
 
 
 

Svájci labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
Bázeliek
1992-ben született személyek
A Basel labdarúgói
A Borussia Mönchengladbach labdarúgói
Az Arsenal labdarúgói
A Swiss Super League labdarúgói
A Bundesliga labdarúgói
A Premier League labdarúgói
FA-kupa győztes labdarúgók
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
A 2016-os Európa-bajnokság labdarúgói
A 2018-as világbajnokság labdarúgói
A 2020-as Európa-bajnokság labdarúgói
A 2022-es világbajnokság labdarúgói
Élő személyek